

Famille Moncorgé 
La famille Moncorgé est une famille française originaire de Mardore (Rhône), dont :
Ferdinand Moncorgé dit Ferdinand Gabin (1868-1933), comédien, père de :
Jean Alexis Gabin Moncorgé, dit Jean Gabin (1904-1976), célèbre acteur, père de :
Florence Moncorgé-Gabin (née en 1949), écrivaine, scénariste et réalisatrice, mère de :
Jean-Paul Moncorgé (né en 1981), acteur.
Matthias Moncorgé (né en 1955), père de :
Alexis Moncorgé (né en 1986), acteur.

Autre 
 Pierre Moncorgé (né en 1992), coureur cycliste français ;
Patronyme français